3. etape af Giro d'Italia 2022 var en 201 km lang , som blev kørt den 8. maj 2022 med start i  og mål i  i Ungarn.

Britiske Mark Cavendish fra  vandt etapen.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

03
Cykelløb i Ungarn